Il pomeriggio di un fauno (L'après-midi d'un faune) – poema di Stéphane Mallarmé del 1876
Prélude à l'après-midi d'un faune – poema sinfonico di Claude Debussy del 1894
Il pomeriggio di un fauno (L'Après-midi d'un faune) – balletto di Vaclav Nižinskij del 1912
Prélude à l'après-midi d'un faune – cortometraggio del 1938 diretto da Roberto Rossellini